Nulltoleranz steht für

 Nulltoleranzstrategie, ein Konzept zur Kriminalitätsbekämpfung
 eine Vorschrift aus dem Bereich Grüne Gentechnik

Siehe auch:

 Null Toleranz